Amerikai Egyesült Államok
 Martindale (Texas)
 Martindale (Washington)

 Egyesült Királyság
 Martindale (Cumbria), Anglia

 Kanada
 Martindale (Calgary), Alberta
 Martindale (St. Catharines), Ontario

Nevek
 Martindale, családnév

Egyéb
 Martindale: The Complete Drug Reference, röviden Martindale,  1883 óta megjelenő brit gyógyszerkönyv, legutóbb 2017-ben a 39. átdolgozott kiadás jelent meg